Кременная:
 Кременная — город районного значения в Луганской области Украины , административный центр Кременского района. 
 Кременная (Хмельницкая область) — село в Городокском районе Хмельницкой области Украины.
 Кременная (приток Берёзовой) — река в России, протекает в Пермском крае, Республике Коми. 
 Кременная (приток Тобыша) — река в России, протекает в Республике Коми, Ненецком АО.

См. также 
 Кременской район
 Кременский
 Кременная Балка
 Кременное
 Кремень (значения)
 Кремене
 Кременье
 Кременчуг (значения)